een uitdrukking; zie Huis (woning)
 Huisje, Boompje, Beestje, een Nederlands school-tv-programma
 een bordspel; zie Sio (speelgoed)
 Huisje, boompje beestje (beeld), een beeld in Delft
 Huisje, boompje, beestje (boek), een boek van Adriaan Viruly